Niemcy:
 Finkenwerder – dzielnica Goldberga
 Finkenwerder – dzielnica Hamburga

Inne:
 Finkenwerder – statek

Zobacz też:
 lotnisko Hamburg-Finkenwerder